Bo Diddley (Ellas Otha Bates McDaniel) – cantautore, chitarrista e compositore statunitense
 Bo Diddley – brano musicale di Bo Diddley del 1955
 Bo Diddley/I'm a Man – singolo di Bo Diddley del 1955
 Bo Diddley – album di Bo Diddley del 1962
 Bo Diddley – album di Bo Diddley del 1958